|}

Die Marunouchi-Linie (jap. , Marunouchi-sen, Nummer 4) ist eine Linie der U-Bahn Tokio und wird von Tōkyō Metro, einer der beiden U-Bahn-Gesellschaften Tokios, betrieben. Sie ist nach der Ginza-Linie die zweite U-Bahn-Linie Tokios und die erste, die von Tokyo Metro gebaut wurde. Die Strecke verläuft U-förmig vom Bahnhof Ogikubo im Westen der Stadt über den Wirtschafts- und Verwaltungsbezirk Shinjuku und das Wirtschaftszentrum Marunouchi nahe dem Bahnhof Tokio nach Ikebukuro.

Geschichte 

Im Jahr 1954 wurde ein erster, sechs Kilometer langer Abschnitt von Ikebukuro nach Ochanomizu eröffnet. Bis 1962 wurde die Linie in mehreren Etappen verlängert und ein Ast nach Honancho gebaut. Für die Einführung des Einmannbetriebs im Jahr 2009 wurden alle Stationen mit halbhohen Bahnsteigtüren ausgerüstet.

Allgemein 
Die Linie ist 27,4 km lang, davon verlaufen 25,2 km unterirdisch. Die Triebzüge werden über eine Stromschiene mit 600 V Spannung mit Gleichstrom gespeist. Mit mehr als 1,2 Millionen Fahrgästen pro Tag ist die Marunouchi-Linie stark belastet. Daher wird in der morgendlichen Hauptverkehrszeit mit einem Intervall von 110 Sekunden der dichteste Takt der Tokioter Metro gefahren.

Rollmaterial 

Der Fahrzeugpark der Marunouchi-Linie besteht aus 53 Triebzügen mit je sechs Wagen für die Hauptstrecke und 6 Triebzügen mit je drei Wagen für den Shuttle auf der Zweigstrecke. Jeder Wagen ist 18 Meter lang und besitzt drei Türen pro Seite. Die Baureihe 02, die zwischen 1988 und 1996 gebaut wurde, wird ab 2019 durch die Baureihe 2000 abgelöst.

Trivia 
Die Farbe der Marunouchi-Linie auf den Streckenkarten ist Rot 
Alle Stationen werden durchnummeriert: Stationen der Hauptstrecke beginnen mit dem Buchstaben M. Die drei Bahnhöfe des Astes zum Hōnanchō werden dagegen mit einem kleinen m bezeichnet.

Weblinks 

  (eng.)

Tōkyō Metro
Tokio, Marunouchi
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Tokio
Bahnstrecke in Japan